Lagrula ist der Name von
 Joanny-Philippe Lagrula (1870–1950), französischer Astronom
 Jean-Louis Lagrula (1906–1988), französischer Astronom

und bezeichnet

 (1412) Lagrula, ein Asteroid des Hauptgürtels